Le mot déchiqueteuse peut désigner :
 un destructeur de documents ;
 une machine à déchiqueter le bois.